Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial — de Portugal
Instituto Nacional de Estatística e Geografia — do México

Desambiguações de siglas